Sand Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sand Hill (Arkansas)
 Sand Hill (Delaware)
 Sand Hill (Georgia)
 Sand Hill (Kalifornien)
 Sand Hill (Kentucky)
 Sand Hill (Mississippi)
 Sand Hill (Missouri)
 Sand Hill (New York)
 Sand Hill (North Carolina)
 Sand Hill (Ohio)
 Sand Hill (Pennsylvania)
 Sand Hill (Texas)
 Sand Hill (West Virginia)

Siehe auch:
 Sand Hill Township
 Sandhill
 Sandhills, Region der Great Plains, Nebraska